Svajlen oder Švajlen ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Švajlen (* 1937), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Ľubomír Švajlen (* 1964), slowakischer Handballspieler und -trainer
 Michal Svajlen (* 1989), Schweizer Handballspieler